Иннокентий ():
 Иннокентий (Петров, Иван Николаевич) (1903—1987) — епископ Буэнос-Айресский, Аргентинский и Парагвайский Русской православной церкви заграницей.
 Иннокентий (Петров, Иван Стоянов) (род. 1963) — епископ Крупнишский Болгарской православной церкви.